Gle Panjang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Panjang (berg), Aceh, 
 Gle Panjang (kulle), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar